Широки Бриег (, ):

 Широки-Бриег — город в Боснии и Герцеговине.
 Широки-Бриег — община в Боснии и Герцеговине.
 «Широки-Бриег» — футбольный клуб из одноимённого города.